het motu proprio Ecclessia Dei van paus Johannes Paulus II
 de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, die met voorgaand motu proprio werd opgericht